Егор Егорович Алексеев (1930—2010) — советский и российский учёный-историк и педагог, доктор исторических наук, академик Академии духовности Республики Саха (Якутия).

Автор более 400 научных и научно-популярных статей и около 30 научных монографий.

Биография 
Родился 12 июля 1930 года в Мегежекском наслеге Нюрбинского улуса Якутской АССР.

Образование 
В 1957 году окончил Московский институт культуры, в 1963 году — Якутский государственный университет.

В 1966 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук на тему «Роль В. И. Ленина в установлении и упрочении Советской власти в Якутии». В 1999 году защитил докторскую диссертацию на тему «Национальный вопрос в РС(Я). 1917—1944 гг.».

Деятельность 
По окончании института культуры, работал в 1957—1958 годах инспектором Министерства культуры Якутской АССР, в 1958—1960 годах был научным сотрудником Центрального государственного архива Якутской АССР. С 1960 года, поступив в Якутский государственный университет (ЯГУ, ныне Северо-Восточный федеральный университет), Егор Алексеев был связан с этим вузом: в 1960—1964 годах был старшим лаборантом кафедры истории СССР, в 1964—1965 годах — аспирант, в 1965—1988 годах — преподаватель, старший преподаватель и доцент ЯГУ.

В 1989 году перешел на должность старшего научного сотрудника в отдел межнациональных отношений и этносоциальных процессов Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН. В 1999—2004 годах был ведущим научным и главным научным сотрудником отдела истории этого института.

Большой заслугой Е. Е. Алексеева было исследование деятельности крупных общественно-политических и государственных деятелей Якутии: А. Е. Кулаковского, М. К. Аммосова, П. А. Ойунского, И. Н. Барахова, И. Е. Винокурова, С. В. Васильева, В. Г. Павлова. Исследование архивов КГБ позволило учёному осветить деятельность органов госбезопасности республики в годы сталинских репрессий. Благодаря усилиям Егора Егоровича Алексеева стало возможным пересмотреть постановление Якутского обкома ВКП(б) от 6 февраля 1952 года «О буржуазно-националистических извращениях в освещении истории якутской литературы».

Одновременно с научной деятельностью, он занимался общественной: выступал в различных средствах массовой информации, был лектором общества «Знание», членом редколлегии журналов «Чолбон», «Илин» и «Якутский архив », составителем «Календаря знаменательных и памятных дат», состоял членом Общественно-консультативного совета при Президенте Республики Саха (Якутия).

С 2004 года Егор Егорович Алексеев находился на заслуженном отдыхе.

Умер 24 октября 2010 года в Якутске.

Награды 
 Заслуженный деятель науки РС(Я) (1992), лауреат Государственной премии РС(Я) им. А. Е. Кулаковского (1995, за подвижническую деятельность по восстановлению добрых имен жертв политических репрессий Якутии).
 Почетный гражданин Намского, Таттинского, Верхневилюйского и Нюрбинского улусов.

Примечания

Ссылки 
 Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера 
 Алексеев Егор Егорович 

Выпускники Московского государственного института культуры
Выпускники Якутского государственного университета
Доктора исторических наук
Заслуженные деятели науки Республики Саха (Якутия)
Лауреаты Государственной премии Республики Саха (Якутия)